Baocheng bezeichnet:

 Baocheng (Baoting) (保城镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Baoting in der chinesischen Provinz Hainan
 Baocheng (Mian) (褒城镇), Großgemeinde im Kreis Mian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Baocheng (Nanbu) (保城乡), Gemeinde im Kreis Nanbu in der chinesischen Provinz Sichuan